Flight of the Conchords () — комедийный дуэт из Новой Зеландии, в состав которого входят Брет Маккензи и Джемейн Клемент. Лауреаты премий «Грэмми» и New Zealand Music Awards.

Сериал 

Их юмор и музыка стали основой для радиошоу на BBC и телесериала, премьера которого состоялась в 2007 году на HBO. Сериал также называется «Flight of the Conchords».

В России сериал транслируется на телеканале 2x2 с осени 2010 года под названием «Летучие конкорды». Песни адаптированы и исполнены российской группой «Градусы».

Появление в художественных произведениях 
 Брет Маккензи и Джемейн Клемент являются приглашёнными звёздами в первом эпизоде 22 сезона мультсериала «Симпсоны» — «Elementary School Musical»
 Джемейн Клемент озвучил персонажа Пук (англ. Fart) и исполнил песню «Goodbye Moonmen», которая основана на песне Летучих Конкордов «Bowie», во втором эпизоде второго сезона сериала «Рик и Морти»

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт «Flight of the Conchords»
 сериал «Летучие конкорды» на сайте канала 2x2

Комедийные дуэты Новой Зеландии
Музыкальные коллективы Новой Зеландии
Лауреаты премии «Грэмми»
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Исполнители Sub Pop
Группы камеди-рока
Лауреаты Новозеландской музыкальной премии лучшей группе